Tvrdoća po Brinelu (oznaka: HB) predstavlja otpor koji materijal pruža pri prodiranju zakaljene čelične kuglice prečnika -{D}- (-{mm}-), pogonjene silom -{F} (-{N}-) u materijal koji se ispituje. U ispitivanom materijalu nastaje otisak u obliku kuglične kalote prečnika baze -{d}- i dubine -{h}-. Ispitivanje tvrdoće po Brinelu spada u grupu ispitivanja materijala bez razaranja (oštećenja površine su neznatna) i to je postupak utiskivanjem (penetracijom). Ovaj postupak ispitivanja tvrdoće materijala predložio je švedski inženjer Johan August Brinel 1900, i to je bio prvi široko prihvaćeni i standardizovani postupak ispitivanja tvrdoće materijala u nauci o materijalima.

Poređenje raznih postupaka ispitivanja tvrdoće 
Postoje razni postupci ispitivanja tvrdoće materijala, a ponekad i nije moguće sasvim tačno uporediti različite postupke ispitivanja. U tabeli su date približne vrednosti različitih postupaka ispitivanja tvrdoće kod materijala, kako bi se sa delimičnom preciznošću mogle porediti  različite tehnike ispitivanja tvrdoće.

Reference 

Materijali
Metalurgija
Бездимензионални бројеви